Avenida Italia – via di Buenos Aires, Argentina
 Avenida Italia – via di Montevideo, Uruguay